

Аэропорты

Международные аэропорты

Прочие гражданские аэропорты 
Управление аэропортами Саконнакхон, Так и Чумпхон перейдет от Department of Airports (Департамента аэропортов Таиланда) компании Airports of Thailand в 2019 году.

Военные и для легкой авиации

Примечания 

Таиланд
Аэропорты Таиланда
Аэропорты